Jánošík ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Jánošík (* 1988), slowakischer Eishockeyspieler
 Juraj Jánošík (1688–1713), slowakischer Räuberführer
 Peter Jánošík (* 1988), slowakischer Fußballspieler

Jánošík steht für:
 Jánošík (Film, 1921), Film von Jaroslav Siakeľ
 Jánošík (Film, 1935), Film von Martin Frič
 Jánošík (Film, 1963), zweiteiliger Film von Paľo Bielik
 Jánošík – pravdivá história (2009, slowakischer Titel), Film von Agnieszka Holland
 Jánošík, slowakischer Name des Dorfes Janošik in der Gemeinde Alibunar (Vojvodina, Serbien)